Elaine Luria (1975-), femme politique américaine.
 Salvador Luria (1912 – 1991) était un microbiologiste italien dont les travaux ont contribué à la naissance de la biologie moléculaire. Il fut récompensé en 1969 par le prix Nobel de physiologie et de médecine.
 le psychologue russe puis soviétique Alexandre Louria, retranscrit parfois Luria. 
 Luria est un genre de mollusques gastéropodes de la famille des Cypraeidae.